Quitman é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Quitman (Geórgia)
 Condado de Quitman (Mississippi)

Desambiguações de topônimos